Heyman ist der Familienname folgender Personen:

 Abigail Heyman († 2013), US-amerikanische Fotojournalistin
 Anne Heyman († 2014), US-amerikanische Philanthropin
 Bengt Heyman (1883–1942), schwedischer Segler
 David Heyman (* 1961), britischer Filmproduzent
 Edward Heyman (1907–1981), US-amerikanischer Songwriter und Musical-Librettist
 Éva Heyman (1931–1944), ungarische Tagebuchschreiberin und Holocaustopfer
 Henri Heyman (1879–1958), belgischer Politiker
 Henry Heyman (1855–1924), US-amerikanischer Geiger und Musikpädagoge
 Ira Michael Heyman (1930–2011), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Jacques Heyman (* 1925), britischer Bauingenieur, ehemaliger Statik-Professor in Cambridge
 Julius Heyman (1863–1925), deutscher Bankier und Kunstsammler
 Michelle Heyman (* 1988), australische Fußballspielerin
 Norma Heyman (* 1940), britische Filmproduzentin
 Paul Heyman (* 1965), US-amerikanischer Wrestling-Manager

Siehe auch:

 Heymann; Heiman; Heimann; Hayman; Haymann